Philippa ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Philippa geht als lateinische feminine Form auf den griechischen Namen  zurück, der sich aus den Elementen  „lieben“ und  „Pferd“ zusammensetzt.

Verbreitung 
Im mittelalterlichen England wurde der Name Philip zunächst von Männern und Frauen getragen, lediglich lateinische Aufzeichnungen unterschieden die Frauen durch die Form Philippa. Erst seit dem 19. Jahrhundert wird der Name regelmäßig verwendet. Heute wird der Name in England und Wales eher selten vergeben. Im Jahr 2000 verließ er die Hitliste der 200 meistgewählten Mädchennamen, im Jahr 2011 erreichte er zuletzt eine Top-300-Patzierung. Zuletzt stand er auf Rang 336 der Vornamenscharts (Stand 2021).

In Neuseeland war der Name vor allem von den 1950er bis 1980er Jahren beliebt und erreichte in diesem Zeitraum mehrfach die Top-100 der Vornamenscharts.

In Deutschland befindet sich der Name seit der Jahrtausendwende im Aufwärtstrend, wird jedoch nach wie vor selten vergeben. Im Jahr 2022 stand er auf Rang 232 der Vornamenscharts. Als bislang höchste Platzierung erreichte er im Jahr 2018 Rang 328. In Deutschland tragen etwa 65,6 % der Namensträger den Namen in der Schreibweise Philippa, etwa 24,6 % tragen die Variante Filippa. Die Varianten Filipa (8,2 %) und Philipa (1,6 %) werden deutlich seltener gewählt.

Varianten

Weibliche Varianten 

 Dänisch: Filippa
 Englisch: Philipa, Phillipa
 Diminutiv: Pippa, Pip
 Griechisch: 
 Italienisch: Filippa
 Norwegisch: Filippa
 Portugiesisch: Filipa
 Schwedisch Filippa
 Spanisch: Felipa

Der Name Philippina bzw. Philippine wird oft als erweiterte bzw. Diminutivform von Philippa betrachtet, ursprünglich handelt es sich jedoch um einen eigenständigen Namen, der sich aus den Elementen  „lieben“ und  „Schmerz“ zusammensetzt.

Männliche Varianten

Namenstag 
Der Namenstag von Philippa wird nach Philippa Mareri am 16. Februar gefeiert.

Namensträger

Philippa 
Mittelalter
 Philippa of Clarence (1355–1382), 5. Countess of Ulster
 Philippa von Geldern (1464–1547), Herzogin von Lothringen und Bar
 Philippa von Hennegau (1311–1369), Gemahlin Edwards III. von England
 Philippa of Lancaster (1360–1415), Prinzessin von England und Königin von Portugal
 Philippa von England (1394–1430), englische Prinzessin aus dem Hause Lancaster und durch Heirat Königin von Dänemark, Norwegen und Schweden
 Philippa von Toulouse (ca. 1073–1118), Gräfin von Toulouse und Herzogin von Aquitanien
 Philippa Basset († 1265), Countess of Warwick
 Philippa FitzAlan († 1399), englische Adlige
 Hl. Philippa Mareri (1200–1236), erste Äbtissin des Klarissenklosters in Borgo San Pietro (Comune Petrella Salto)
 Philippa Roet (ca. 1346–1387), Hofdame der englischen Königsgemahlin Philippa von Hennegau

Neuzeit
 Philippa Baker (* 1963), neuseeländische Ruderin
 Philippa Beams (* 20. Jh.), neuseeländische Squashspielerin
 Philippa Bennett-Warner (* 1988), britische Theater- und Filmschauspielerin
 Philippa Bevans (1913–1968), britische Schauspielerin
 Philippa Boyens (* 1962), neuseeländische Drehbuchautorin
 Philippa Coulthard (* 1992), australische Schauspielerin
 Philippa Fawcett (1868–1948), britische Mathematikerin und Schulreformerin
 Philippa Foot (1920–2010), britische Philosophin
 Philippa Funnell (* 1968), britische Vielseitigkeitsreiterin
 Philippa Gregory (* 1954), englische Schriftstellerin
 Philippa Jarke (* 1975), deutsche Synchronregisseurin, Sprecherin, Schauspielerin, Dialogbuchautorin und Filmproduzentin
 Philippa Karmel (* 1963), australische Filmeditorin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Philippa Kowarsky (* 20. Jh.), Filmproduzentin
 Philippa Kraft (* 1975), Äbtissin der Zisterzienserinnenabtei St. Marienstern
 Philippa Lowthorpe (* 1961), britische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Philippa Marrack (* 1945). britisch-US-amerikanische Biochemikerin und Immunologin
 Philippa Middleton (* 1983), Schwester von Catherine Mountbatten-Windsor, Duchess of Cambridge
 Philippa Pearce (1920–2006), englische Kinderbuchautorin
 Philippa "Phil" Raschker (* 1947), US-amerikanische Athletin
 Philippa Rath (* 1955), deutsche Benediktinerin, Politikwissenschaftlerin, Historikerin und Theologin
 Filippa Sayn-Wittgenstein (1980–2001), deutsche Prinzessin und Fotografin
 Philippa Schöne (* 2001), deutsche Schauspielerin aus Berlin
 Philippa Schuyler (1931–1967), US-amerikanische Pianistin, Journalistin und Autorin
 Philippa Strache (* 1987), österreichische Politikerin und ehemalige Fernsehmoderatorin und Model
 Philippa Suxdorf (* 1971), deutsche Hockeyspielerin
 Philippa Wilson (* 1986), britische Seglerin
 Philippa Whitford (* 1958), britische Politikerin der Scottish National Party (SNP) und Chirurgin
 Philippa York (* 1958), schottische Radsportkommentatorin

Siehe auch 

 Philippine

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Deutscher Personenname
Englischer Personenname